Hippasos (griechisch , latinisiert Hippasus) ist der Name folgender Personen:

 Hippasos von Metapont, griechischer Mathematiker
 eines aus Phleius stammenden Vorfahren des Pythagoras (Pausanias, Beschreibung Griechenlands 2,13,1f.)
 eines Sohnes des Keyx, der bei der Eroberung der Stadt Oichalia fällt und von Herakles begraben wird (Bibliotheke des Apollodor 2,156)
 eines Kentauren, der von Theseus bei der Hochzeit des Peirithoos (Schlacht der Kentauren und Lapithen) erschlagen wird (Ovid, Metamorphosen 12,352)
 eines Sohnes des Eurytos, Teilnehmer bei der Jagd nach dem Kalydonischen Eber (Ovid, Metamorphosen 8,313)
 eines Sohnes des Pelops und der Hippodameia
 des Sohnes der Minyade Leukippe, der von seiner eigenen Mutter zerrissen wird
 des Vaters des Argonauten Aktor (Bibliotheke des Apollodor 1,12)
 eines Sohnes des Priamos (Hyginus, Fabulae 90)
 des Vaters von Hypsenor, Demoleon, and Apisaon, dreier Helden in der Ilias (Quintus von Smyrna, Posthomerica  10,126; Homer, Ilias 13,402; 17,342)

Hippasos ist des Weiteren der Name von:
 (17492) Hippasos, Asteroid